Галлинаро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

Население составляет 1230 человек (2008 г.), плотность населения составляет 70 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 3040. Телефонный код — 0776.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.gallinaro.fr.it/

Ссылки 
 http://www.comune.gallinaro.fr.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/